Muncie Flyers steht für

 Muncie Flyers (IHL), eine Eishockey-Franchise der International Hockey League 1948–1949
 Muncie Flyers (NFL), eine American-Football-Franchise, der National Football League 1920–1921